Сен-Прива́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Валь-ле-Бен. Округ коммуны — Ларжантьер.

Код INSEE коммуны — 07289.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1579 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 905 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 638 были экономически активными, 267 — неактивными (показатель активности — 70,5 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 638 активных работали 575 человек (311 мужчин и 264 женщины), безработных было 63 (27 мужчин и 36 женщин). Среди 267 неактивных 67 человек были учениками или студентами, 113 — пенсионерами, 87 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш